Itilo – circoscrizione rurale della Tanzania
 Itilo – personaggio della mitologia greca